ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1924—1925 — 31-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії 

Розіграш кубка проводився за незвичним календарем, коли перші матчі були зіграні у травні, а завершення змагань відбулось у листопаді. «Вієнна» стартувала у турнірі в серпні, тому зіграні командою матчі відносяться до наступного сезону.

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

1924–1925
Фірст Вієнна